Trail of Tears puede referirse a:

 Trail of Tears, es el traslado forzado de los pueblos indígenas Choctaw en 1831 y Cheroquis en 1838 al oeste de los Estados Unidos, así como los Chickasaw, Creek y Seminole.
 Trail of Tears, es un grupo noruego de metal gótico.
 Trail of Tears, es un álbum de 1996 del cantante Billy Ray Cyrus. 
 "Trail of Tears", es una canción del grupo Testament de su álbum de 1994, Low.
"Trail of Tears", es una canción de John Denver, de su álbum de 1985, Dreamland Express. 
"Trail of Tears",  es una canción de Eric Johnson, de su álbum de  1986, Tones.

Véase también 
"Trial of Tears", es una canción del grupo Dream Theater, de su álbum de  1997, Falling into Infinity.